Ptchelarovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Пчеларово) :
Ptchelarovo, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Ptchelarovo, village bulgare de l'obchtina de Tchernootchene, situé dans l'oblast de Kardjali.